Randapparatuur (telecommunicatie), apparaten aangesloten op een telecommunicatienetwerk, zoals een telefoon
Randapparatuur (informatica), apparaten verbonden met een computer, zoals een beeldscherm